Центр (музыкальная группа) 
Группа армий «Центр»